Csehország
 Kosov, település a Šumperki járásban
 Kosov, Bor településrésze a Tachovi járásban
 Kosov, Kamenný Újezd településrésze a České Budějovice-i járásban
 Horní Kosov, Jihlava településrésze a Jihlavai járásban